SSP puede referirse a:
 SSP, acrónimo en inglés de Supply-Side Platform.
 SSP, acrónimo en inglés de Stirling Sports Premiership.
 S.S.P., acrónimo de Sociedad de San Pablo, también llamados Paulinos.
 SSP, acrónimo de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México.
 SSP, acrónimo en inglés de Space-based Solar Power, véase Energía solar espacial.